Tatjana Maria (Nascida Tatjana Malek, Bad Saulgau, 8 de Agosto de 1987) é uma tenista profissional alemã, sua melhor posição na WTA, foi de número 64° em 2009.

WTA finais

Simples (2-0)

Duplas (4–4)

Ligações Externas
Perfil na WTA

Mulheres tenistas da Alemanha
Naturais de Bad Saulgau